Амирэджи́би (, также Амиреджибовы, Амиреджиби) — старинный грузинский княжеский род из Картли.

Этимология фамилии 
Фамилия происходит от придворной должности амирэджиб — заместителя мандатуртухуцеса (министр внутренних дел и почты). Амирэджиб постоянно присутствовал на заседаниях Дарбази (высший государственный совет) с правом совещательного голоса. Он имел право беспрепятственно посещать царя, выполняя по совместительству обязанность докладчика. Как правило должность была наследственной.

Происхождение рода 
По родовому преданию, впервые амирэджиб был назначен грузинским царем Ашотом Куропалатом в 823 году, и был рачинским дворянином из рода Кобулисдзе. Однако в исторических документах первые упоминания относятся к началу 13 века. Начиная с 1243 года в источниках упоминаются амирэджибы из рода Кобулисдзе (Габелидзе).

Амирэджиб Бешкен Кобулисдзе рос при дворе царицы Русудан вместе с её сыном — будущим царём Давидом VI Нарином. В 1243 году он сопровождал царевича к монгольскому хану для утверждения на престоле Грузии. Перед началом путешествия, мать царевича — царица Русудан, благословляя их в дорогу, подарила Бешкену крест царицы Тамары, который хранился в семье Амирэджиби до репрессий 1937 года.

Согласно царевичу Иоанну род князей Амирэджиби является ветвью князей Палавандишвили.

История рода 

В 1231 под командованием одного из Амирэджиби был разбит и изгнан из Грузии хорезмийский султан Джелал-эд-дин. Амирэджиб лично преследовал султана, сорвал с него корону и вместе с султанским знаменем преподнёс царице Русудан. Впоследствии эти трофеи были помещены в фамильный храм рода Амирэджиби. В настоящее время хранятся в Государственном музее Грузии.

В XIV веке, после завоевания Восточной Грузии монголами, и в период подчинения её ильханам Хулагидам род Амирэджибе понес огромные потери. За участие в восстании против монголов были одновременно казнены шестьдесят один представитель рода, все кто мог носить оружие.

В начале XV века, в источниках упоминается «облагодетельствованный царями» Куцна Амирэджиби вместе со своей супругой Русой приступает к восстановлению церквей и монастырей, в том числе кафедрального собора Светицховели. Их дочь Натиа, была супругой царя Грузии Константина I в этом браке родился будущий царь Александр Великий.

В исторических документах упоминаются многие представители этого рода, но непрерывное генеалогическое древо удается восстановить только с начала XVII века, от утверждённого царем Луарсабом II в достоинстве князя третьей степени Аспана Амирэджиби.

Князь Бежан Амирэджиби (Амерефжибов) выехал в Россию вместе с Вахтангом VI в 1724 году в Россию, но вернулся на родину в 1730 году.

Род князей Амирэджиби включен в список князей, приложенный к Георгиевскому трактату 1783 года. Были признаны в княжеском достоинстве Российской империи, Высочайше утверждённым 2 февраля 1824 года мнением Государственного Совета со внесением в V часть родословной книги Грузинской (затем Тифлисской) губернии под именем Амиреджибовых.

В начале XX века семья Тамар Амиреджиби-Канчели сыграла значительную роль в осуществлении знаменитым русским поэтом Константином Бальмонтом первого поэтического перевода на русский язык гениальной поэмы Шота Руставели XII века «Витязь в тигровой шкуре».

Известные представители 
 Амираджибов, Михаил Кайхосрович (1833—1903) — российский генерал, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Амирэджиби, Чабуа Ираклиевич (1921—2013) — классик грузинской литературы XX века, автор романа «Дата Туташхиа».
 Амирэджиби, Тенгиз Константинович (1927—2013) — грузинский пианист и педагог музыки (ф-но). Профессор Тбилисской консерватории
  (1889—1975) — грузинская советская актриса, народная артистка Грузинской ССР.
 Калатозов, Михаил Константинович (1903—1973) — единственный советский режиссёр, чей фильм («Летят журавли») был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Народный артист СССР (1969)

Дворянские роды вассалы 
Бакрадзе, Монаварашвили, Бадриасшвили.

Примечания

Ссылки